Morikawa ist der Familienname folgender Personen:

 Collin Morikawa (* 1997), amerikanischer Golfsportler
 Nobuyuki Morikawa († 2012), japanischer Saxophonist
 Ryūsei Morikawa (* 1988), japanischer Fußballspieler
 Taishin Morikawa (* 1994), japanischer Fußballspieler
 Takemitsu Morikawa (* 1969), japanischer Soziologe
 Takumi Morikawa (* 1977), japanischer Fußballspieler
 Tōru Morikawa (* 1966), japanischer Fußballspieler
 Toshiyuki Morikawa (* 1967), japanischer Synchronsprecher (Seiyū) und Sänger
 Yūki Morikawa (* 1993), japanischer Fußballspieler